2 miejscowości w Polsce: 
 Płachty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Pionki 
 Płachty – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Liniewo